Zimbabwaanse hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Zimbabwe vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey
 Zimbabwaanse hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Zimbabwe vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey